Vare kan syfta på:

 Vare, Hylte kommun – en by i Hylte kommun (Småland)
 Vare, Varbergs kommun – en by i Varbergs kommun (Halland)